Zwischen Frankfurt und Hanau verlaufen verschiedene Bahnstrecken:

 Bahnstrecke Frankfurt (Main) Süd–Aschaffenburg Hbf (rechtsmainisch über Maintal)
 Bahnstrecke Frankfurt (Main) Konstablerwache–Hanau Nordseite (rechtsmainisch über Maintal, geplant), siehe Nordmainische S-Bahn
 Bahnstrecke Frankfurt Hbf–Göttingen (linksmainisch über Offenbach)
 Bahnstrecke Frankfurt (Main) Schlachthof–Hanau Nordseite (linksmainisch über Offenbach), siehe Südmainische S-Bahn

Siehe auch:
 Frankfurt-Hanauer Eisenbahn-Gesellschaft